Miquelon kan avse:
 Miquelon (ö) – en ö i Saint-Pierre och Miquelon
 Miquelon-Langlade – en kommun i Saint-Pierre och Miquelon
 Miquelon (ort) – en ort i Saint-Pierre och Miquelon